Biganzoli ist der Familienname folgender Personen:

 Duilio Biganzoli (* um 1935), argentinischer Radrennfahrer
 Jochen Biganzoli (* 1963), deutscher Opernregisseur